Pintu Padang (Ulu Barumun), een plaats in Indonesië
Pintu Padang (Angkola Selatan), een plaats in Indonesië
Pintu Padang (Batang Onang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing